Otto Coester ist der Name folgender Personen:

* Otto Coester (Politiker) (1833–1898), deutscher Jurist und Politiker
 Otto Coester (Grafiker) (1902–1990), deutscher Grafiker und Hochschullehrer